Top ten, in inglese "i dieci più in alto", è l'espressione usata nel settore della discografia musicale per indicare la classifica dei dieci album o dei dieci singoli più venduti del momento. Per analogia può essere applicata in molti altri contesti (i dieci DVD più venduti, i dieci videogiochi più venduti, i dieci film più visti nei cinema, le dieci squadre sportive più forti, nella classifica del campionato, e via dicendo).

TOP TEN – nome di un'etichetta discografica estone.
Top 10 – fumetto dell'universo ABC scritto da Alan Moore.